

Patronyme 
 Johan Walem, footballeur belge né en 1972

Toponyme 
 Walem est une section de la ville belge de Malines
 Walem est une localité de la commune néerlandaise de Fauquemont-sur-Gueule

Homonymie de localités